Chirotica nigriventris (Horstmann), een gewone sluipwesp
 Chirotica nigriventris (Townes), een gewone sluipwesp